Хеггем ()  — норвежская фамилия. Носители:

 Хеггем, Вегард (род. 1975) — норвежский футболист, защитник.
 Хеггем, Турбьёрн (род. 1999) — норвежский футболист, защитник.